

Saint-Joseph 
 Saint-Joseph – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Saint-Joseph – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Saint-Joseph – miasto na Martynice
 Saint-Joseph – miasto na Reunionie
 Saint-Joseph – atol na Seszelach

Saint Joseph 
 Saint Joseph – parafia na Barbadosie
 Saint Joseph – parafia na Dominice
 Saint Joseph – miasto Trynidadu i Tobago, dawna stolica kraju

Zobacz też 
 St. Joseph
 Saint-Joseph-des-Bancs
 Saint-Joseph-de-Rivière
 Île Saint-Joseph
 San Jose